

События 
 Консулы имп. Аркадий (византийский император) (V раз) и имп. Гонорий (V раз).
 Зима — Аларих I вторгся в Италию и подошёл к Медиолану. Гонорий бежал и укрылся в Асти. Аларих осадил Асти. 6 апреля (Пасха) — аланская конница Стилихона разбила готов Алариха возле Полленции. Аларих отступил к Вероне.
 Январь — Аркадий объявляет своим соправителем сына Феодосия.
 Сунь Энь разгромлен, но восстание продолжается.
 Мятеж Хуана Сюаня против временщика Сыма Дао-цзы.
 Тоба Гуй разбил Яо Сина.

См. также